Kvarndammen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kvarndammen, Halland, sjö i Kungsbacka kommun,  (5,2 ha)
Kvarndammen (Barkeryds socken, Småland, 639082-142995), sjö i Nässjö kommun, 
Kvarndammen (Barkeryds socken, Småland, 640219-142856), sjö i Nässjö kommun, 
Kvarndammen (Barkeryds socken, Småland, 640227-142510), sjö i Nässjö kommun, 
Kvarndammen (Bredaryds socken, Småland), sjö i Värnamo kommun,  (4,73 ha)
Kvarndammen (Döderhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun, 
Kvarndammen (Gullabo socken, Småland), sjö i Torsås kommun, 
Kvarndammen (Hallingebergs socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (3 ha)
Kvarndammen (Hinneryds socken, Småland), sjö i Markaryds kommun, 
Kvarndammen (Hults socken, Småland), sjö i Eksjö kommun
Kvarndammen (Ingatorps socken, Småland), sjö i Eksjö kommun,  (1,2 ha)
Kvarndammen (Karlstorps socken, Småland) (Pauliströmsdammen), sjö i Vetlanda kommun
Kvarndammen (Lenhovda socken, Småland, 631526-147480), sjö i Uppvidinge kommun, 
Kvarndammen (Lenhovda socken, Småland, 631866-147667), sjö i Uppvidinge kommun, 
Kvarndammen (Reftele socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (5 ha)
Kvarndammen (Rumskulla socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Kvarndammen (Skatelövs socken, Småland), sjö i Alvesta kommun, 
Kvarndammen (Södra Sandsjö socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun
Kvarndammen (Södra Vi socken, Småland, 640332-149758), sjö i Vimmerby kommun, 
Kvarndammen (Södra Vi socken, Småland, 640432-148581), sjö i Vimmerby kommun, 
Kvarndammen (Tolgs socken, Småland), sjö i Växjö kommun, 
Kvarndammen (Vetlanda socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (6 ha)
Kvarndammen (Örsjö socken, Småland), sjö i Nybro kommun,  (11,8 ha)
Viresjö Kvarndamm, sjö i Nässjö kommun
Kvarndammen (Alingsås socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun, 
Kvarndammen (Beatebergs socken, Västergötland), sjö i Töreboda kommun, 
Kvarndammen (Bjurbäcks socken, Västergötland), sjö i Mullsjö kommun, 
Kvarndammen (Finnerödja socken, Västergötland), sjö i Laxå kommun, 
Kvarndammen (Ljushults socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Kvarndammen (Nödinge socken, Västergötland), sjö i Ale kommun, 
Kvarndammen (Sandhems socken, Västergötland), sjö i Mullsjö kommun, 
Kvarndammen (Sandhults socken, Västergötland), sjö i Borås kommun, 
Kvarndammen (Björsäters socken, Östergötland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (4,1 ha)
Kvarndammen (Kättilstads socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Kvarndammen (Röks socken, Östergötland), sjö i Ödeshögs kommun, 
Kvarndammen (Skällviks socken, Östergötland), sjö i Söderköpings kommun, 
Kvarndammen (Trehörna socken, Östergötland), sjö i Ödeshögs kommun, 
Kvarndammen (Västra Hargs socken, Östergötland), sjö i Mjölby kommun,  (4 ha)
Kvarndammen, Bohuslän, sjö i Stenungsunds kommun,  (7,41 ha)
Kvarndammen, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun, 
Kvarndammen (Dunkers socken, Södermanland), sjö i Flens kommun, 
Kvarndammen (Gryts socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun, 
Kvarndammen (Lids socken, Södermanland), sjö i Nyköpings kommun,  (1,2 ha)
Kvarndammen (Ludgo socken, Södermanland), sjö i Nyköpings kommun,  (1,1 ha)
Kvarndammen (Hammars socken, Närke), sjö i Askersunds kommun,  (0,5 ha)
Kvarndammen (Kils socken, Närke), sjö i Örebro kommun,  (4 ha)
Kvarndammen (Svennevads socken, Närke), sjö i Hallsbergs kommun,  (2 ha)
Kvarndammen, Värmland, sjö i Filipstads kommun,  (4,61 ha)
Kvarndammen, Dalarna, sjö i Mora kommun,

Se även
Kvarnadammen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn